Distretto orientale – Mosca
 Distretto orientale – Samoa Americane